Notvikens Idrottsklubb är en idrottsklubb från Luleå, Sverige. Klubben bildades 1936 i stadsdelen Notviken.

Notvikens IK bedriver både fotboll och innebandyverksamhet.

Notvikens herrlag avancerad 2019 från division 3 till division 2 via kvalspel. Samma år vann de också Arnes bil cup för första gången i klubbens historia.

Fotboll

Damer
Notvikens IK spelar säsongen 2021 i div IV.

Resultat efter säsong

Herrar
Notvikens IK:s herrlag  spelar i division 2.

Resultat efter säsong

Innebandy
Notvikens IK:s damlag spelade säsongen 2016-17 i Allsvenskan Norra, den näst högsta serien i svensk innebandy.

Meriter
Notvikens IK vann distriktsmästerskapet i Norrbotten 2014.

Notvikens IK vann Arnes bil cup 2019.

Källor

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar i Luleå kommun
Sportklubbar bildade 1936